Rumunjska:
 Sibiu (grad)
 Sibiu (županija)